Akemi ist der Firmenname von
 Akemi (Unternehmen), einer chemisch-technischen Firma in Nürnberg, Bayern
und der Familienname folgender Personen
 Akemi Kuniyoshi (* 1953), japanische Pianistin und Komponistin des Avantgarde Jazz und der Neuen Improvisationsmusik
 Akemi Misawa (* 1945), japanische Enka-Sängerin und Schauspielerin
 Akemi Niwa (* 1973), japanische Curlerin
 Akemi Okamura (* 1969), japanische Synchronsprecherin (Seiyū)
 Akemi Ozaki (* 1977), japanische Langstreckenläuferin
 Tachibana Akemi (auch: Tachibana no Akemi, Ide Akemi; 1812–1868), japanischer Waka-Dichter